Эса́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Эсадзе, Борис Спиридонович (1864—1914) — подполковник русской армии, военный историк и кавказовед, член Русского военно-исторического общества.
 Эсадзе, Резо Парменович (1934—2020) — советский и грузинский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Эсадзе, Семён Спиридонович (1868—1927) — полковник русской армии, военный историк и кавказовед.
 Эсадзе, Спиридон Осипович (1813—1875) — генерал-майор русской армии, начальник Тифлисского губернского жандармского управления.